Ландерс— фамилия. Список известных носителей:

 Ландерс, Одри (род. 1956) — американская актриса и певица, наиболее известная по своей роли в телесериале «Даллас»
 Ландерс, Пауль (род. 1964) — немецкий рок-музыкант, ритм-гитарист группы Rammstein